Че́бриков — русская фамилия.

 Чебриков, Виктор Михайлович (1923—1999) — советский политический и военный деятель.
 Чебриков, Иван Дмитриевич (1900—1949) — врач, профессор хирургии.